Por Jerónimos pode estar à procura de:

 Mosteiro dos Jerónimos - mosteiro português, em estilo manuelino, localizado em Santa Maria de Belém, Lisboa, Portugal
 Ordem de São Jerónimo - ordem religiosa que existiu em Portugal, à qual foi doado o mosteiro acima, que herdou o seu nome
 Jerónimos (bairro) - bairro de Madrid, capital de Espanha

Desambiguação